«Around the World» (en castellano: alrededor del mundo) puede referirse a:

Música 
 Around the World (2005), álbum de Ami Suzuk.
 Around the World (1956), canción de la película Around the World in Eighty Days ([[La vuelta al mundo en ochenta días (película de 1956)|La vuelta al mundo en ochenta días]]).
 Around the World (2005), canción de Ami Suzuki.
 Around the World (n/d), canción de Aqua.
 Around the World (La La La La La) (n/d), canción de ATC.
 Around the World (1997), canción de Daft Punk.
 Around the World (1999), canción de Red Hot Chili Peppers.
 Around The World (n/d), canción de Sniper.